Downsview bezeichnet:

 Toronto/Downsview Airport, ein Flughafen in Toronto
 früherer Name von Sheppard West (Toronto Subway), eine U-Bahn-Station in Toronto